Jaqueline Carvalho — jogadora de vôlei
Jaqueline Silva — jogadora de vôlei

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos